Список ссавців Білорусі містить перелік видів, зареєстрованих на території Білорусі (східна Європа) згідно з МСОП. Список налічує 15 видів ряду Хижі (Carnivora), 6 — ряду Cetartiodactyla, 17 — Рукокрилі (Chiroptera), 12 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 25 видів з ряду Гризуни (Rodentia). Дика природа Білорусі налічує понад сімдесят видів ссавців, що мешкають переважно в лісових районах. В інших місцях їх значно менше. Список не містить свійських та забрідлих тварин (а саме золотого шакала). У список також не включено регіонально вимерлу росомаху (Gulo gulo) і вимерлих: тура (Bos primigenius) і тарпана (Equus ferus ferus).

Природоохоронні статуси 
Із 76 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають на межі зникнення, 1 — під загрозою зникнення, 1 є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
  
  

Білорусь
Списки:Білорусь
Фауна Білорусі